Charles W. Gilmore – paleontologo statunitense (1874-1945)
Charles Gilmore – pattinatore di velocità su ghiaccio statunitense (1950-)